Pilis (miasto) – miasto w północnych Węgrzech
 Pilis (góry) – pasmo górskie w północnych Węgrzech

Może również chodzić o:
 komitat Pilis – dawny komitat Królestwa Węgier

Linki zewnętrzne